Spojení písmen A a J může mít různé významy:

AJ 
 zkratka pro anglický jazyk
 zkratka pro automobilový jeřáb 
 AE-AJ – kód ISO 3166-2 pro Adžmán

Aj 
 Aj (přítok Ufy) – řeka v Baškortostánu a v Čeljabinské oblasti v Rusku, přítok Ufy
 Aj (biblické město) – biblické město
 Aj I. – staroegyptský král ze 13. dynastie
 Aj II. –staroegyptský král z 18. dynastie
 Aj (příjmení) – čínské příjmení

aj 
 spojka ve slovenštině a moravských nářečích

aj. 
 a jiný, a jiní, a jiné

a.j. 
 astronomická jednotka

Externí odkazy